Saint-Thurien ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Thurien (Eure), Normandie
 Saint-Thurien (Finistère), Bretagne